Lexington Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Lexington Creek (Iowa), Fluss im Clay County, Bundesstaat Iowa 
 Lexington Creek (Nevada), Fluss im White Pine County, Bundesstaat Nevada 
 Lexington Creek (Utah), Fluss im Millard County, Bundesstaat Utah 

Lexington Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lexington Creek (Georgia), Ortschaft im Clayton County, Bundesstaat Georgia